Il doppio del torneo di tennis WTA German Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Anne Hobbs e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Kathy Horvath e Virginia Ruzici 6-3, 4-6, 7-6(11)

Teste di serie 

 Anne Hobbs /  Candy Reynolds (Campionesse)
 Mima Jaušovec /  Andrea Leand (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Kathy Horvath /  Virginia Ruzici (finale)

 Ivanna Madruga-Osses /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (secondo turno)
 Lisa Bonder-Kreiss /  Beth Herr (secondo turno)
 Brenda Remilton /  Naoko Satō (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1984